Katarina Maloča – ex cestista croata
 Mario Maloča – calciatore croato
 Martin Maloča – calciatore croato